Plaats in Indonesië
 Situmba (Sayur Matinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Situmba (Sipirok), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Selatan in de provincie Noord-Sumatra